Pica kan syfta på:

 Pica, Chile – kommun i Chile
 Pica (mått) – en typografisk måttenhet
 Pica (sjukdom) – en psykisk sjukdom
 PICA-syndrom – en symtombild som präglas av vissa neurologiska bortfallssymtom (posterior inferior cerebellar artery), se Wallenbergsyndromet 
 Pica (släkte) – släkte av skator inom familjen kråkfåglar